

Geografia 
 Horní Paseka – comune del distretto di Havlíčkův Brod, regione di Vysočina, Repubblica Ceca
 Paseka – comune del distretto di Olomouc, regione di Olomouc, Repubblica Ceca

Persone 
 Marija Paseka – ginnasta russa